Victor kan syfta på:

 Victor – ett förnamn
 Victor (dator) – ett företag som marknadsförde datorer under 1980- och 1990-talet
 Victor (skivbolag) – ett amerikanskt skivmärke
 59-3740 Victor – svensk polisbåt av typ Vector 32
 Handley Page Victor, tungt brittiskt bombflygplan (1957–1993)
 Victor Frankenstein – karaktär i romanen Frankenstein

Geografi

USA 

 Victor, Iowa, ort, Iowa County, 
 Victor, New York, ort Ontario County, 
 Victor, Kalifornien, ort San Joaquin County, 
 Victor, Colorado, ort Teller County, 
 Victor, Idaho, ort Teton County, 
 Victor, Montana, ort Ravalli County,

Se även 
 Mount Victor– ett berg i Antarktis

Robotskapade USAförgreningar